Actineria är ett släkte av koralldjur. Actineria ingår i familjen Thalassianthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Actineria